Киссин — фамилия. Известные носители:

 Киссин, Иснау Гаврилович (1923—2016) — геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор (Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН).
 Киссин, Самуил Викторович (1885—1916) — русский поэт.

 Киссен, Илья Альбертович (1901—1978) — советский тюрколог (филолог и педагог), специалист по узбекскому языку.

Примечания